Leppert ist der Familienname folgender PErsonen:

 Hans Leppert, deutscher Skispringer
 Lucas Leppert (* 1997), deutscher Schauspieler